Мигель Мансано Саенс () (14 сентября 1907, Гвадалахара, Халиско, Мексика — 21 января 1992, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа», внёсший значительный вклад в развитие мексиканского кинематографа — 182 работы в кино.

Биография 
Родился 14 сентября 1907 года в Гвадалахаре в актёрской семье — отец актёр Хулио Мансано, мать актриса Конча Саенс. Также в семье было две девочки — Вирхиния и Селия. Дебютировал в начале 1930-х годов как театральный актёр, а в 1937 году дебютировал как актёр кино в фильме «Мучение», и с тех пор снялся в 179 работах в кино и теленовеллах, став актёром эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа». Чуть позднее актёр возглавил один из театров, начиная с 1960-х годов актёр приступил к съёмкам в мексиканских теленовеллах, продолжая активно работать в театре и кино. Самым известным телесериалом с участием актёра, является культовый телесериал «Никто кроме тебя», где он сыграл роль Даниэля Саманьего, после исполнения которой он стал известен во многих странах мира. Актёр был 5 раз номинирован при жизни, и один раз посмертно на премии TVyNovelas и «Ариэль», однако ему удалось победить лишь однажды в 1985 году в премии «Ариэль» за лучшую мужскую роль.

В последние годы жизни актёр страдал от закупорки кишечника, также от проблем с сердцем и от почечной недостаточности. От последнего диагноза он и скончался 21 января 1992 года в Мехико.

Фильмография 
 Golpe de suerte (1992)
 Playback (1992) … короткометражка
 Я покупаю эту женщину (сериал, 1990) Yo compro esa mujer … Diego Álvarez
 El inocente y las pecadoras (1990)
 Los rateros (1989)
 Белое и чёрное (сериал, 1989) Lo blanco y lo negro … Don Carlos
 Изнасилование (1989) Violación
 Король таксистов (1989) El Rey De Los Taxistas
 Noche de buitres (1988) … (в титрах: Don Miguel Manzano)
 Destrampados en Los Angeles (1987)
 La ruletera (1987) … (в титрах: Don Miguel Manzano)
 El cafre (1986)
 La pulquería ataca de nuevo (1985)
 Никто кроме тебя (сериал, 1985) Tú o nadie … Daniel Samaniego
 Ты — моя судьба (сериал, 1984) Tú eres mi destino … Don Fausto (1984)
 Las glorias del gran Púas (1984)
 Teatro Follies (1983) … Don Nacho
 Лола-дальнобойщица (1983) Lola la trailera … Lola’s Father
 Burdel (1982)
 Тысяча обычаев (1981) El mil usos
 Анхела Моранте, преступление или самоубийство? (1981) Ángela Morante, ¿crimen o suicidio? … Director de la voz
 Большая вода (1980) Las grandes aguas … Doctor Urbiola
 Дикое сердце (сериал, 1977) Corazón salvaje … Noel
 Бандиты с замерзшей реки (сериал, 1976) Los bandidos del río frío … Licenciado Olañeta
 Министр и я (1976) El ministro y yo … Ministro, don Antonio
 Беззащитный (сериал, 1975) Lo imperdonable … Dr. Reina
 Симон Бланко (1975) Simon Blanco … Don Pablo
 Треугольник (сериал, 1974) La tierra
 Рождественская песня (ТВ, 1974) Canción de Navidad … Jacobo Marley, socio de Scrooge
 Первая любовь (1974) El primer amor
 Письмо без адреса (сериал, 1973) Cartas sin destino
 Мы, бедные (сериал, 1973) Nosotros los pobres
 В тумане (сериал, 1973) Entre brumas … Charlie
 Diamantes, oro, y amor (1973)
 Близнецы (сериал, 1972) Las gemelas
 Свадебная фата (сериал, 1971) Velo de novia
 Итальянка собирается замуж (сериал, 1971) Muchacha italiana viene a casarse … Vicente
 Есения (сериал, 1970) Yesenia
 Quinto patio (1970) … Don Roberto Monroy
 Конституция (сериал, 1970) La constitución … Don Porfirio Díaz
 Ростовщик (сериал, 1969) El usurero … Don Francisco
 El día de las madres (1969) … Don Luis
 Легенды Мексики (сериал, 1968) Leyendas de México
 Женская тюрьма (сериал, 1968) Cárcel de mujeres
 El bastardo (1968)
 Шторм (сериал, 1967) La tormenta … don Alfonso
 Caballos de acero (1967)
 Его превосходительство (1967) Su excelencia … Don Serafín Templado, secretario
 Rancho solo (1967)
 Любовь и высокомерие (сериал, 1966) Amor y orgullo
 Дикое сердце (сериал, 1966) Corazón salvaje … Noel
 Pacto de sangre (1966)
 La mano que aprieta (1966) … Inspector Saldivar
 Наш посёлок (сериал, 1965) Nuestro barrio
 Ложь (сериал, 1965) La mentira
 Грозовой перевал (сериал, 1964) Cumbres borrascosas
 Три лица женщин (сериал, 1963) Tres caras de mujer
 Dile que la quiero (1963)
 Baila mi amor (1963)
 El charro Negro contra la banda de los cuervos (1963) … Don Ricardo Cabrera, comisario
 Марсела (сериал, 1962) Marcela
 …Qué hacer con mis hijos… (1962)
 Camino de la horca (1962) … Judge
 Los cinco halcones (1962) … Don Elías
 Всё чего стоит твой сын (1962) Cuanto vale tu hijo
 Los espadachines de la reina (1961) … Canciller
 Молодые люди (1961) Los jóvenes … Don Fernando, papá de Alicia
 Неграмотный (1961) El analfabeto … Don Fermín
 Ay Chabela…! (1961)
 Memorias de mi general (1961)
 Ellas también son rebeldes (1961) … Don Rafael Elizondo
 Во плоти (1961) En carne propia … Señor Noreña
 El torneo de la muerte (1960)
 Amor en la sombra (1960)
 Bala de Plata en el pueblo maldito (1960) … Hilario
 Пятнадцатилетняя (1960) Quinceañera … Ramón Jiménez, padre de Leonor
 Herencia trágica (1960)
 Las rosas del milagro (1960)
 Los tigres del ring (1960)
 Impaciencia del corazón (1960)
 Цена небес (сериал, 1959) El precio del cielo
 Кукарача (1959) La cucaracha … Gabriel Fuentes
 Dos fantasmas y una muchacha (1959) … Jefe de los bandidos
 El puma (1959) … Doctor Mezcales
 Sed de amor (1959) … Señor Cura
 Gutierritos (1959) … Señor Martínez
 Qué noche aquella (1959)
 Las señoritas Vivanco (1959) … Eleuterio Covarrubias
 El derecho a la vida (1959) … Jose
 Улыбка Мадонны (1958) La sonrisa de la Virgen … Cura
 El hombre que me gusta (1958) … Tio Roque
 Музыка всегда (1958) Música de siempre
 Ladrones de niños (1958)… Javier
 Музыка в ночи (1958) Música en la noche
 Cuatro copas (1958) … Felipe
 Дикари (1958) Los salvajes … Lencho
 Secuestro diabolico (1957)
 Здесь был Панчо Вилья (1957) Así era Pancho Villa … Coronel Triana
 Furias desatadas (1957)
 Под небом Мексики (1957) ¡Cielito lindo!
 Pepito as del volante (1957)
 La culta dama (1957) … don Pedro
 Cada hijo una cruz (1957) … Don José
 La dulce enemiga (1957)
 Bambalinas (1957)
 El ratón (1957) … Don Gilberto
 La mujer de dos caras (1957)
 Dos diablitos en apuros (1957) … Don Miguel
 Тайная любовница (1956) La escondida … Don Chente
 Жизненный путь (1956) El camino de la vida … Pedro Romero
 Mi canción eres tú (1956)
 Tres melodías de amor (1955)
 Cadena de mentiras (1955)
 Прелюбодейка (1955) La mujer ajena
 El seductor (1955) … Diputado Gómez
 Abajo el telón (1955) … Peralta
 Padre contra hijo (1955)
 Las engañadas (1955) … Andres
 Река и смерть (1955) El río y la muerte … don Anselmo
 ¡Que bravas son las costeñas!… (1955) … Señor cura
 María la Voz (1955) … Transito, Hermano de Andres
 El asesino X (1955) … Fiscal
 Un minuto de bondad (1954) … Estebán Sandor
 Chucho el Roto (1954) … Antonio Lebrija
 Los Fernández de Peralvillo (1954) … Señor Federico Osorio
 La entrega (1954) … Doctor Cespedes
 Иллюзия разъезжает в трамвае (1954) La ilusión viaja en tranvía … Don Manuel
 El valor de vivir (1954)
 La bestia magnifica (Lucha libre) (1953) … Benjamín Aguilar
 El bombero atómico (1952) … Marshall Fireman
 Женщина без любви (1952) Una mujer sin amor … Doctor
 Viajera (1952)
 От всей души (1952) Con todo el corazón
 Todos son mis hijos!… (1951) … Don Francisco
 Убейте меня, потому что я умру!!! (1951) ¡¡¡Mátenme porque me muero!!!
 Sentenciado a muerte (1951)
 Anillo de compromiso (1951) … Don Julio Álvarez
 Женская тюрьма (1951) Cárcel de mujeres … Doctor
 Menores de edad (1951) … Doctor José Quintero
 Las mujeres de mi general (1951) … Coronel Domingo Vargas
 Dicen que soy comunista (1951) … Macario Carrola
 La reina del mambo (1951)
 Casa de vecindad (1951) … El sultán
 Capitán de rurales (1951) … don Rodrigo, jefe politico
 Para que la cuna apriete (1950)
 Две девочки-сироты (1950) Las dos huerfanitas … don Alfonso
 Авантюристка (1950) Aventurera … El Rana
 La loca de la casa (1950)
 Sobre las olas (1950) … Juan de Dios
 Si me viera don Porfirio (1950)
 Confidencias de un ruletero (1949)
 Las puertas del presidio (1949) … Don Fernando Loja 
 Есть место для… двоих (1949) Hay lugar para… dos … Don Axcana
 Carta Brava (1949)
 Волшебник (1949) El mago … Serafín
 Вы, богатые (1948) Ustedes, los ricos … Manuel de la Colina y Bárcena (El Mujeriego)
 Любитель петушиных боёв (1948) El gallero
 Возмездие (1948) Revancha … El Gillet
 Esquina, bajan…! (1948) … Axcaná González
 ¡Ya tengo a mi hijo! (1948) … Vecino
 Dos de la vida airada (1948) … Jacinto
 El nieto del Zorro (1948)
 Soy charro de Rancho Grande (1947) … Locutor
 Lágrimas de sangre (1946) … Alvaro
 Cuando quiere un mexicano (1944)
 Mis hijos (1944)
 Viejo nido (1944)
 La epopeya del camino (1942) … Enrique
 Иисус из Назарета (1942) Jesús de Nazareth … San Juan Bautista
 Noche de recién casados (1941)
 El milagro de Cristo (1941)
 Al son de la marimba (1941) … José María
 Крёстная Дьявола (1937) La madrina del diablo … Felipe
 Мучение (1937) La llaga

В титрах не указан 
 La soldadera (1967)
 La ley del más rápido (1959) … Doctor Mezcales
 La mujer que no tuvo infancia (1957) … Señor Juez
 Soy un golfo (1955) … don Lucas Barriga
 El supersabio (1948) … Reportero
 Mujer (1947) … в титрах не указан
 El ropavejero (1947) … Empleado de tienda

Камео 
 Así éra Pedro Infante (1963)

Литература 
 Varios (2000). Epoca de oro del cine mexicano la A a la Z. En SOMOS. Mexico: Editorial Televisa, S. A de C.V.

Ссылки 
 www.network54.com/Forum/223031/message/1043193523 Подробная биография актёра Мигеля Мансано.
 Биография на сайте Blogspot.ru.
 Видеофрагмент с участием Мигеля Мансано.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую мужскую роль второго плана
Умершие от почечной недостаточности